

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Ryta Górka – część wsi Barycz w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Domaradz
 Ryta Górka – przysiółek wsi Wesoła w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec